Typ Bismarck steht für Lokomotiven:
 Henschel Typ Bismarck
 Hohenzollern Typ Bismarck